Рамзи може да се отнася за:
 Хора
 Аарън Рамзи (р. 1990), уелски футболист
 Алан Рамзи, няколко души с това име
 Норман Рамзи (р. 1915), американски физик
 Франк Рамзи (1903 – 1930), английски математик
 Уилям Рамзи (1852 – 1916), шотландски химик, лауреат на Нобелова награда

 Окръзи в САЩ
 Рамзи (окръг, Минесота)
 Рамзи (окръг, Северна Дакота)

 Други
 Рамзи (абатство), манастир в Англия